-{MCPP}- se može odnositi na:
 Meta-hlorofenilpiperazin, droga
 Metilhlorofenoksipropionska kiselina, herbicid